Старо-Нагоричане (община) — адміністративна община в Македонії.
 Старо-Нагоричане — село в Македонії.